Noord-Cypriotisch voetbalelftal (mannen)
 Noord-Cypriotisch voetbalelftal (vrouwen)